Giuliano Gozi – capitano reggente sammarinese (1592, 1598 e 1602)
Giuliano Gozi – capitano reggente sammarinese (1635 e 1648)
Giuliano Gozi – capitano reggente sammarinese (nove volte tra il 1768 e il 1796)
Giuliano Gozi (1894-1955) – capitano reggente sammarinese (1923, 1926, 1932, 1937 e 1942)